Lalitpur ist der Name:

eines Distrikts in Nepal, siehe Lalitpur (Distrikt, Nepal)
der dazugehörigen Distriktshauptstadt, siehe Lalitpur (Nepal)
eines Distrikts im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, siehe Lalitpur (Distrikt, Uttar Pradesh)
der dazugehörigen Distriktshauptstadt, siehe Lalitpur (Uttar Pradesh)